1236-й армейский артиллерийский полк, он же 1236-й пушечный артиллерийский полк — воинская часть Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Полк сформирован на базе 1-го дивизиона 104-го армейского пушечного артиллерийского полка в апреле 1942 года в 14-й армии.

В составе действующей армии с 12.05.1942 по 26.11.1944 года.

По формировании находился на рубеже реки Западная Лица, производил обстрел скоплений противника, вёл контрбатарейную стрельбу, поддерживал части 14-й стрелковой дивизии и 10-й гвардейской стрелковой дивизии.

В августе 1942 года передал 7-ю и 8-ю батареи в состав Северного флота (переименованы в 378-ю и 379-ю подвижные артиллерийские батареи соответственно).

В Петсамо-Киркенесской наступательной операции октября 1944 поддерживал огнём наступающие советские войска, своим огнём разрушая долговременные оборонительные точки врага, отличился при освобождении Петсамо. После операции дислоцировался в Киркенесе, затем в конце ноября 1944 выведен на Кольский полуостров под Мурманск.

В декабре 1944 года обращён на формирование 204-й пушечной артиллерийской бригады.

Полное наименование 

 1236-й корпусной артиллерийский Печенгский ордена Александра Невского полк

Подчинение

Командование 
 майор Долуденко Феодосий Фёдорович

Награды и наименования

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945 
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Литература 
Соколов В. Ф. На правом фланге фронта. — М.: Воениздат, 1985. 

Армейские артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Пушечные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году